Trayu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Trayu (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 110,30), Jawa Tengah, 
 Desa Trayu (administrativ by i Indonesien, lat -7,06, long 110,25), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar